Chickasaw es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Chickasaw (Iowa)
 Condado de Chickasaw (Misisipi)